Ricardinho peut désigner :
 Ricardinho (1975-), Ricardo Souza Silva, footballeur brésilien.
 Ricardinho (1976-), Ricardo Luís Pozzi Rodrigues, footballeur brésilien.
 Ricardinho (1976-), Ricardo Alexandre dos Santos, footballeur brésilien.
 Ricardinho (1984-), José Ricardo dos Santos Oliveira, footballeur brésilien.
 Ricardinho (1988-), Ricardo Alves Pereir, footballeur brésilien.
 Ricardinho (1985-), joueur portugais de futsal.